Krebsenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Krebsenbach (Durbach, Ort), Zinken der Gemeinde Durbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Krebsenbach (Durbach, Gewässer), rechter Zufluss des Durbachs, Unterlaufname Neugraben (zum Durbach-Kammbach-Wannenbach-Kanal, zum Rench-Flutkanal, zur Rench) bei Hohenrain, Gemeinde Durbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Krebsenbach (Große Ohe), rechter Zufluss der Großen Ohe (zur Ilz) bei Langdorf, Gemeinde Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Krebsenbach (Herzogbach), rechter Oberlauf des zunächst Bachlinger Graben genannten Herzogbachs (zur Donau bei Pleinting) bis Bachling, Gemeinde Wallerfing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Krebsenbach (Klemmbach), linker Zufluss des Klemmbachs (zum Oberrhein) in Badenweiler, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Krebsenbach (Osterbach), rechter Zufluss des Osterbachs (zur Wolfsteiner Ohe) bei Ulrichsreut, Markt Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Krebsenbach (Roßbach), linker Zufluss des Roßbachs (zur Amper) bei Ottershausen, Gemeinde Haimhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Krebsenbach (Weißer Regen), rechter Zufluss des Weißen Regens nach der Aumühle von Hohenwarth, Landkreis Cham, Bayerb

Siehe auch:
 Krebsbach